Velika nagrada Francije 1987 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 5. julija 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 80
| 1;37:03,839
| 1
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 80
| + 7,711 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 80
| + 55,255 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 79
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 77
| +3 krogi
| 7
| 2
|-
! 6
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 76
| +4 krogi
| 25
| 1
|-
! 7
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 76
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 8
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 74
| +6 krogov
| 9
|  
|-
! 9
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 74
| +6 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 71
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! NC
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 71
| +9 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 64
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 62
| Turbo
| 10
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 57
| Menjalnik
| 23
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 52
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 52
| Turbo
| 21
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 33
| Izp. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 31
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 26
| Pregrevanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 24
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 23
| Turbo
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 19
| Diferencial
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 18
| Pnevmatika
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 11
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 2
| Turbo
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 0
| El. sistem
| 14
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nelson Piquet 1'9.548

Formula 1 sezona 1987
1987